Groitzsch ist der Name
 der Stadt Groitzsch im Leipziger Land
 eines Ortes der Gemeinde Klipphausen, siehe Groitzsch (Klipphausen)
 des Jesewitzer Ortsteils Groitzsch (Jesewitz)
 der Burg Groitzsch
 der ehemaligen Grafschaft Groitzsch
 des Markgrafen Wiprecht von Groitzsch (um 1050–1124)
 die Klosterstifterin Bertha von Groitzsch († 1144)
 des Markgrafen Heinrich von Groitzsch (um 1090–1135)
 des Wiprecht III. von Groitzsch (um 1088–1116)